Nagrada Teda Lindsayja uručuje se „najistaknutijem hokejašu regularne sezone NHL-a prema izboru članova Sindikata igrača (NHLPA)”. Igrači svih položaja, uključujući vratare, u konkurenciji su za osvajanje. Do travnja 2010. nagrada je nosila ime Lestera Pearsona, dobitnika Nobelove nagrade za mir 1957. i kanadskog premijera 1963. — 1968.

Ted Lindsay, legenda Red Wingsa iz doba Izvorne šestorke, doprinio je stvaranju NHLPA-a pedesetih godina prošlog stoljeća. Nagrada ide „ruku pod ruku” s Hartovim trofejem, odlikovanjem za najvrjednijeg igrača lige prema mišljenju profesionalnih novinara u području hokeja na ledu.

Povijest

Ted Lindsay igrao je na položaju lijevog napadača za „Crvena krila” od 1944. do 1957. Osvojio je četiri Stanleyjeva kupa, primljen je u Dvoranu slavnih 1966., a njegov broj 7 umirovljen je i izložen iznad leda Arene Joea Louisa. Sa svojih 1,73 m visine i 70-ak kg težine bio je znatno niži i lakši od protivnika, ali to je nadoknađivao „nadmoćnom kakvoćom igre, upornošću i vodstvom na ledu”, odlikama potrebnim za osvajanje nagrade nazvane po sebi. 

Lindsayjeva nagrada smatra se peer reviewom jer odlazi u ruke dobitnika isključivo zbog mišljenja drugih igračâ. Upravo u ustroju glasovanja krije se razlog preimenovanja same nagrade; Lindsay je predvodio borbu za stvaranje sindikata sredinom pedesetih, zauzevši se ponajprije za poboljšanje položaja igračâ naspram klubova, ali i odnosa lige prema svakom igraču nakon prekida karijere.

1970. — 2009.

Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti, a 1994./95. skraćena na 48 utakmica. 

Dobitnici nagrade Lestera Pearsona jesu:

2010. —

Sezona 2012./13. isto je skraćena na 48 utakmica.

Dobitnici iste nagrade, ali pod imenom Teda Lindsayja, jesu:

Posebna statistika odlikovanih vratara

Znamenitosti

Wayne Gretzky osvojio je nagradu pet puta, a Mario Lemieux jednom manje.

Lafleur, Gretzky, Lemieux, Jágr, St. Louis, Crosby, Ovečkin i Malkin osvojili su „tris trofeja” u jednoj sezoni: Hartov, Rossov i Pearsonov/Lindsayjev. 

Ovečkin jedini je igrač u polju koji je ostvario „poker” trofeja u jednoj sezoni (2007./08.), pridodavši gore navedenim trima trofejima i naslov najboljeg strijelca. Da je Richardov trofej postojao prije 1999., Lafleur bi sva četiri trofeja u istoj godini osvojio jednom (1978.), Lemieux dvaput (1988. i 1996.), a Gretzky u čak pet navrata (1982.—1985. i 1987. godine).

Carey Price također je ostvario „poker”, onaj vratarski, u sezoni 2014./15. Lindsayjevoj i Hartovoj nagradi pridodao je dvije vratarske, Vézininu i Jenningsovu.

Izvori

 NHL